Die Football League Fourth Division 1977/78 war die 20. Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Nach Saisonende wurde der FC Southport durch Wigan Athletic ersetzt. Die ebenfalls unter den letzten vier befindlichen Hartlepool United, York City und  AFC Rochdale erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1978/79 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1977/78
Fußballsaison 1977/78